Vũ Sơn (Lạng Sơn)
 Vũ Sơn (Thái Bình)